Vila Vila (gemeente), een gemeente in het Boliviaanse departement Cochabamba
 Vila Vila (plaats), de hoofdplaats van de gemeente
 Vila Vila (Oruro), een plaats in het Boliviaanse departement Oruro